Dmosin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Dmosin, une gmina rurale du powiat de Brzeziny
 Dmosin, un village et chef-lieu de la gmina